Boxhorn ist der Ortsname von:
 Boxhorn, Ortsteil der Gemeinde Wintger, Kanton Clerf, Großherzogtum Luxemburg

Boxhorn ist der Familienname von:
 Marcus Zuerius van Boxhorn (1612/02–1653), niederländischer Linguist 

Siehe auch:
 Bockshorn (Begriffsklärung)